Jason Demetriou ist der Name folgender Personen:

* Jason Demetriou (Rugbyspieler) (* 1976), Rugbyspieler und -trainer australischer Herkunft
 Jason Demetriou (Fußballspieler) (* 1987), englisch-zyprischer Fußballspieler